Михаи́л Казими́р Радзиви́лл «Ры́бонька» (, ; Олыка, 13 июня 1702 — 15 мая 1762, Несвиж) — гетман великий литовский из рода Радзивиллов, владелец Несвижского замка (и ординации). Сын великого канцлера Кароля Станислава Радзивилла.

Занимаемые должности 
 ординат несвижский
 маршалак надворный литовский, с 1734 г.
 гетман польный литовский и каштелян трокский, с 1735 г.
 воевода трокский, с 1737 г.
 каштелян виленский с 1742 г.
 воевода виленский с 1744 г.
 гетман великий литовский — с 1744 г. по 1762 г.
 староста каменецкий, кричевский и др.

Биография 
В 1726 году приступил к восстановлению Несвижского замка, разрушенного шведами в 1706 году.

После кончины короля Августа II Михаил Казимир выступил противником Станислава Лещинского, одним из организаторов Краковской конфедерации и одним из авторов «Декларации доброжелательности» — обращения к русскому правительству о «защите вольностей и конституции», которое стало официальным поводом для вмешательства в дела Речи Посполитой. Во время войны за польское наследство сражался вместе с русскими войсками и командовал корпусом в составе Нарвского драгунского полка и 3000 донских казаков.

В 1750 году основал деятельность Несвижской типографии и открыл Несвижский кадетский корпус. Основал первые в ВКЛ мануфактуры, среди которых Новосвержанская фаянсовая, Слуцкая персиарня (мануфактура по производству шёлковых поясов). Прославился жизне- и женолюбием, за что и заработал своё прозвище: именно так он любил обращаться ко всем, особенно к женщинам.

Вместе с супругой Урсулой организовал театр, музыкальную, вокальную и балетную школы, а также оркестр народных инструментов. Михаил Казимир Радзивилл Рыбонька и его жена пользовались врачебными услугами известной мемуаристки и путешественницы Саломеи Регины Русецкой.

Семья и дети 
Михаил Казимир Радзивилл был дважды женат. 23 апреля 1725 года первым браком женился на княжне Урсуле Франциске Вишневецкой (1705—1753), единственной дочери воеводы и каштеляна краковского князя Януша Антония Вишневецкого (1678—1741) и Теофилы Лещинской (1680—1757). Дети:

 Януш Тадеуш Радзивилл (1734—1750)
 Кароль Станислав Радзивилл «Пане Коханку» (1734—1790), ординат несвижский, подчаший великий литовский, мечник великий литовский, староста львовский, воевода виленский (1762—1764, 1768—1790)
 Теофила Констанция Радзивилл (1738—1807), 1-й муж генерал-лейтенант литовских войск Игнацы Моравский (ум. 1790), 2-й муж ротмистр народовой кавалерии литовских войск Ян Тадеуш Розвадовский
 Катарина Каролина Радзивилл (1740—1789), жена с 13 июня 1758 года великого хорунжего литовского Станислава Фердинанда Ржевуского (1737—1786). Их сыном был литератор Адам Ржевуский, а внучкой — Эвелина Ганская, жена Бальзака.

2 января 1754 года во Львове вторично женился на Анне Луизе Мыцельской (1729—1771), дочери каштеляна калишского и познанского Мацея Мыцельского (ок. 1690—1747) и Вероники Конаржевской, вдове стражника польного литовского Леона Михаила Радзивилла (1722—1751). Дети:

 Вероника Иоанна Радзивилл (род. 1754), жена с 21 сентября 1772 года воеводы хелмского графа Франтишека Станислава Костки Чапского (ум. 1802), происходивший из рода Гуттен-Чапских, а в приданое Михаил-Казимир, 28 ноября 1772 года, передал Франтишку Гуттен-Чапскому, имение Станьково.
 Иероним Винцент Радзивилл (1759—1786), ординат клецкий, подкоморий великий литовский и староста минский, женат на принцессе Софии Фридерике Турн-и-Таксис.
 Жозефина Радзивилл (род. 1762), 1-й муж с 1779 года князь Ксаверий Масальский (ум. 1787), 2-й муж хорунжий великий литовский Григорий Грабовский (ум. 1822)
 Мария Виктория Радзивилл, жена писаря великого литовского Бенедикта Морикони.

Награды 
 Орден Белого орла (1727, Речь Посполитая)
 Орден Святого Губерта (1724, Курфюршество Бавария)
 Орден Святого апостола Андрея Первозванного (15.05.1758, Российская империя)
 Орден Святого Александра Невского (15 или 18.05.1758, Российская империя)

Примечания

Внешние ссылки 
Дворец Радзивиллов в Гродно

Михаил Казимир Рыбонька
Гетманы великие литовские
Гетманы польные литовские
Сенаторы Речи Посполитой
Воеводы виленские
Каштеляны виленские
Каштеляны трокские
Воеводы трокские
Участники Войны за польское наследство